Teres oder Terés ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Teres I., König der Odrysen (2. Viertel des 5. Jahrhunderts v. Chr.)
 Teres II., König der Odrysen (um 410 v. Chr.)
 Teres III., König der Odrysen (ca. 351–342/341 v. Chr.)
 Bernardino Terés (1882–1969), argentinischer Tangopianist, Bandleader und Komponist spanischer Herkunft

Tères steht für:
 Tères, Name in Nonsberger Mundart von Terres (Trentino), Ort in der Gemeinde Contà, Provinz Trient, Region Trentino-Südtirol, Italien

Siehe auch:
 Terres (Begriffsklärung)
 Theres, Gemeinde im Landkreis Haßberge, Bayern
 Therese (Vorname)